Булдаков, Алексе́й:
 Булдаков, Алексей Александрович (род. 1980) — российский художник.
 Булдаков, Алексей Иванович (1951—2019) — советский и российский актёр театра и кино.